Sotnica (gelegentlich mit Aussprachehinweis als Sótnica geschrieben) ist die slowenische Bezeichnung für:
 das Sattnitzgebirge, siehe Sattnitz
 den Sattnitzbach